Рахимъяр-Хан:

 Рахимъяр-Хан — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Рахимъяр-Хан — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.